M275 oder M 275 steht für:
 Mercedes-Benz M 275/M 285, Ottomotor von Mercedes-Benz
 M275 motorway, Autobahn in Großbritannien